John Bush (regisseur), een Amerikaans regisseur
John Bush (zanger), een Amerikaans metalzanger van de band Anthrax
Johnny Bush, een Amerikaans countryzanger